De Gulf Cup of Nations 2007 was de 18e editie van dit voetbaltoernooi en werd gehouden in de Verenigde Arabische Emiraten van 17 januari 2007 tot en met 30 januari 2007. Het toernooi werd gewonnen door de Verenigde Arabische Emiraten door in de finale Oman met 1–0 te verslaan.

Stadions

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Finale

Doelpuntenmakers 

Golf Cup of Nations
Voetbal in 2007
Voetbal in de Verenigde Arabische Emiraten
Sportevenement in de Verenigde Arabische Emiraten